Frison peut désigner :

 Un peuple germanique, les Frisons, qui ont donné leur nom à la province néerlandaise de la Frise et en Allemagne ;
 Les langues frisonnes
 Le frison, une race de chevaux noirs originaire de la Frise ;
 Le cheval de sport frison, issu du croisement entre le frison et un cheval de sport ;
 Frison, une espèce de Pokémon.

Patronyme 
 Alexander Frison (1875-1937), évêque allemand ;
 Jehan Frison (1882-1961), artiste peintre belge ;
 Charles Frison (1921-2010), compositeur et musicien belge ;
 George Carr Frison (1924-2020), archéologue américain ;
 Jean-Claude Frison (né en 1946), acteur belge de théâtre ;
 Herman Frison (né en 1961), coureur cycliste belge ;
 Frederik Frison (né en 1992), coureur cycliste belge ;
 Julien Frison (né en 1993), acteur belge.

Toponyme 
 Frison, hameau de la commune de Harol dans les Vosges
 La Frisonne, hameau de la commune de Hennezel dans les Vosges

Homophone 
 Frizon, commune des Vosges

Patronyme belge
Homonymie de patronyme